Lindenplaats (Blokker) - een stolpboerderij in Blokker
 Lindenplaats (Moerbeke) - een plein in Moerbeke